Hähnchen steht für:

 Mastgeflügel, siehe Geflügelfleisch
 heimische Arten der Zirpkäfer
 Hähnchen (Sankt Augustin), Wohnplatz in Sankt Augustin bei Bonn

Hähnchen ist der Familienname folgender Personen:
 Jürgen Hähnchen (* 1941), deutscher Fußballspieler (DDR)
 Karlheinz Hähnchen (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Susanne Hähnchen (* 1969), deutsche Juristin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Brathähnchen
 Bucchero-Hähnchen von Viterbo
 Goldhähnchen
 Hänchen
 Hähnichen
 Hänichen
 Hot chicken
 Wachsames Hähnchen